Теске () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Теске, Вернер (1942—1981) — капитан госбезопасности ГДР, неправомерно приговорённый к смертной казни по обвинению в шпионаже.
 Теске, Хенрик (род. 1968) — немецкий шахматист, гроссмейстер.